{{Taxobox
 | name         = Labidochromis sp. Hongi
 | image file   = Labidochromis sp "hongi".jpg
 | image title = 
 | image descr = 
 | regnum       = Животные
 | phylum       = Хордовые
 | subphylum    = 
 | classis      = Лучепёрые рыбы
 | ordo         = Окунеобразные
 | subordo      = 
 | familia      = Цихлиды
 | genus        = Labidochromis
 | species      = 
| latin =  sp. 'Hongi| section name =
| section text =
| range map =
| range map caption =
| range map width =
| range legend =
| wikispecies = Labidochromis 
| itis = 
| ncbi = 
}}Лабидохромис Хонги (Labidochromis sp. 'Hongi', Labidochromis kimpuma, Hongi red top Labidochromis''''', Лабидохромис спец. Хонги) — аквариумная рыба семейства цихловых.

Этимология 
Название рода имеет отношение к характерному строению острых зубов на челюстях, способных вырывать или вытягивать водоросли, а также микроживотных даже из мельчайших углублений шероховатого скального субстрата. Слово в кавычках означает географическое место обитания (вылова) данного геоварианта (расы) или вида, ещё не получившего научного названия.

Геоварианты и морфы 
Данный вид не имеет географических вариантов (рас), но в отдельных популяциях наблюдается вариабильность в окраске. Если у основного вида окраска лобной части головы, затылка и спинного плавника варьирует от жёлтого до оранжевого цвета, то у другого цветового вариетета (морфы) — от оранжевого до красного. Последний цветовой вариетет (морфа) часто фигурирует под названиями 'Kimpuna' и 'Kimpuna red'.

Область распространения (ареал) 
Представители этого вида цихлид встречаются в северо-восточной части озера Малави (государство Танзания) в водах между островом Лундо и крупным населённым пунктом Лиули.

Место обитания (биотоп) и морфометрия 
Обитают в скальных биотопах свободных от осадочных отложений, а также в переходных зонах. Большинство самцов самцов, готовящихся к нересту, как правило, жёстко территориальны и охраняют свои нерестовые угодья, расположенные в больших пещерах. Самки ведут уединённый образ жизни и плавают от одной пещеры к другой. Самки, инкубирующие во рту икру, скрываются от возможной опасности в небольших межскальных пространствах. У самцов в нерестовом наряде корпус окрашен в голубой, а нередко — в бело-голубой цвет, а лобная часть головы, затылок и спинной плавник варьируют в окраске от жёлтого до оранжевого. Самки и молодь имеют коричневую окраску корпуса и спинной плавник жёлто-оранжевого цвета, по которой легко отличимы от других видов Labidochromis.

Питание в природе 
Водорослеядный вид, питающийся, преимущественно, водорослями скальных обрастаний, а также обитающими внутри обрастаний микроживотными. Имея острые, одновершинные зубы, вырывают водоросли из скальных обрастаний.

Литература 
 John Reader. Africa. Washington, D.C.: National Geographic Society, 2001. P. 227
 Douglas J. Futuyma. Evolutionary Biology. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 1998.
 Mark Ridley. Evolution. Boston: Blackwell Scientific, 1993.

Источники 
 Форум об африканских цихлидах
 Элитарный Клуб аквариумистов — энциклопедия африканских цихлид
 Форум об африканских цихлидах
Аквариумные рыбы